Мозолевский:
 Мозолевский, Борис Николаевич (1936—1993) — украинский археолог и литератор, кандидат исторических наук.
 Мозолевский, Дмитрий Дмитриевич (род. 1985) — белорусский футболист, тренер клуба «Динамо-Брест».

 Мозолевская, Екатерина Григорьевна (1930—2018) — советский и российский учёный-энтомолог, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации (1993).

См. также 
 Мозалевский